Poul Schlüter stod i spidsen for en række regeringer i 1980'erne og starten af 1990'erne:
 Regeringen Poul Schlüter I (1982-1987)
 Regeringen Poul Schlüter II (1987-1988)
 Regeringen Poul Schlüter III (1988-1990)
 Regeringen Poul Schlüter IV (1990-1993)

Se også 
 Regering
 Danmarks regeringer